Frauen-Bundesliga (Dansk: Kvindernes Bundesliga) er Tysklands bedste række i fodbold for kvinder. I 1990 oprettede Tysklands fodboldforbund (DFB) Tysklands Kvinde Bundesliga, som var baseret på mændenes Bundesliga. Ligaen blev først spillet med divisioner i nord og syd, men i 1997 blev grupperne flettet sammen til en forenet liga. Ligaen består nu af tolv hold og sæsonen varer normale fra sent om sommeren til slutningen af foråret med en pause om vinteren.

I UEFA Women's Champions League, er Frauen-Bundesliga den mest succesfulde liga med 9 titler fra fire klubber, hvor 1. FFC Frankfurt har vundet flest titler blandt alle klubber i verden.

Holdene i 2019–20

Vindere

Referencer 

 
Fodbold i Tyskland